Kliché eller kliche har flere betydninger:

 Kliche (tryk) – et trykelement til billeder i bogtryk.
 Kliché (sprog) – en sproglig vending, der er blevet en fast bestanddel af sproget
 Kliché (stempel) – et stempel, som bruges til f.eks. tekst, der skal skrives gentagne gange som dele af kontorarbejde eller lignende; det kan dreje sig om afsenderadresse, godkendelser m.v.
 Kliché (band) – et aarhusiansk rockband dannet i 1977.